Kaarela bezeichnet:

 einen Stadtteil von Helsinki, siehe Kaarela (Helsinki)
 den Eishockeyspieler Jari Kaarela